Ел Лијензо има више значења:

 Ел Лијензо (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Лијензо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику